Ози, ескери (; ; ) — валоподібні звивисті гряди.

Загальний опис
Ози мають висоту до 20–50 м і більше, ширину від 100–200 м до 1–2 км і довжину до 30–40 км.

Утворюються в результаті відкладів піску, гальки, гравію, валунів, потоками талих вод льодовиків. Поширені у Швеції (шведською ози — osar), Фінляндії, країнах Балтії та РФ (Ленінградська область). 

За кордоном акумулятивні форми рельєфу водно-льодовикового походження (ози, ками, дельтово-льодовикові тераси та ін.) об'єднуються терміном «ескери».

Див. також 
 Насип
 Друмліни

Література 
 
 Frank Ahnert: Einführung in die Geomorphologie. (= Uni-Taschenbücher. 8103). 4., aktualisierte und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8252-8103-8:
 Kap. 24.5: Material, Prozesse und Formen der glazialen Ablagerung
 Kap. 24.6: Glaziofluviale Prozesse, Ablagerungen und Formen
 
 

Льодовиковий рельєф